В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Гана Мандлікова і Андреа Темашварі виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-4, 3-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Гана Мандлікова /  Андреа Темашварі (чемпіонки)

 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва (півфінал)
 Марселла Мескер /  Катрін Танв'є (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open